Орвьетские анналы (лат. Annales Urbevetani) — фрагмент исторического сочинения, выполненного ок. кон. XV в. орвьетским каноником Томасом де Сильвестрис на основе более древних исторических записок. Охватывают период с 1161 по 1313 гг. Описывают события истории Италии.

Издания 
 Annales Urbevetani // MGH, SS. Bd. XIX. Hannover. 1866, p. 269—273.

Переводы на русский язык 
 Орвьетские анналы  в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточной литературы

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы